Либи може да се отнася за:

 Либи – град в окръг Линкълн, щат Монтана, САЩ

 Уилърд Либи (1908 – 1980) – американски химик
 Луис Либи (р. 1950) – американски политик

 Лизбет „Либи“ Трикет (р. 1985) – австралийска плувкиня
 Либи Лейн – първата жена епископ в Англиканската църква
 Либи Смит – героиня в тв сериала „Изгубени“
 ЛИБИ – Латински извори за българската история

Вижте също 
 Либий Север
 Либия
 Либия (митология)